Clavelitos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Dianthus hinoxianus.
 El nombre común de la planta Dianthus hyssopifolius
 El nombre común de la planta Dianthus lusitanus
 El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.
 La canción Clavelitos, de Quinito Valverde (1875-1918)
 La canción Clavelitos, compuesta en 1949 por Genaro Monreal y Federico Galindo, interpretada tradicionalmente por la tuna española.